Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2007 года () — 29-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 29 ноября по 9 декабря на стадионе «Malaysia National Hockey Stadium» в городе Куала-Лумпур (Малайзия).

Первоначально местом проведения турнира был выбран Лахор (Пакистан), но позднее турнир был перенесён в Куала-Лумпур.

Победителями Трофея чемпионов (в 9-й раз в своей истории) стала сборная Германии, победившая в финале сборную Австралии со счётом 1:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Южной Кореи со счётом 3:2.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — чемпион Олимпийских игр 2004
  — 1-е место на чемпионате мира 2006
  — 3-е место на чемпионате мира 2006
  — 4-е место на чемпионате мира 2006
  — победитель Трофея чемпионов 2006
  — страна, где проводился Трофей чемпионов 2006
  — приглашение от ФИХ

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Первый раунд (игры в группе) 

  Проходят в финал
  Проходят в матч за 3-4 место
  Проходят в матч за 5-6 место
  Проходят в матч за 7-8 место

Классификация

Матч за 7-е и 8-е места

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2007 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2007 на сайте todor66.com

2007
Ноябрь 2007 года
Декабрь 2007 года
Спорт в Малайзии в 2007 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии